Santos Futebol Clube
 Santos Futebol Clube (calcio femminile)
 Santos Futebol Clube (Macapá)
 Santos Futebol Clube de Angola